Napolitain peut faire référence à :
 napolitain, langue parlée à Naples et sa région ;
 Napolitain, race de cheval originaire d'Italie ;
 napolitain, pâtisserie créée et produite par la biscuiterie LU.